Амоній — однозарядний катіон NH4+
 Амоній — стародавня назва єгипетської оази Сива

Аммоній ()
 Аммоній Олександрійський — християнський письменник III століття.
 Аммоній Афінський — платоніст
 Аммоній Гермій (440 — 520) — античний філософ-неоплатонік, представник Александрійської школи неоплатонізму
 Аммоній Саккас (175—242) — грецький філософ, засновник неоплатонізму